Карпиловка () — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0721883801. Население по переписи 2001 года составляет 1699 человек. Почтовый индекс — 45232. Телефонный код — 3365. Занимает площадь 2,75 км².

Адрес местного совета 
45232, Волынская область, Киверцовский н, с.Карпиловка, ул.И.Франка, 7

Ссылки 
 Карпиловка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Киверцовского района